Дрезденский трамвай () — трамвайная система немецкого города Дрездена.

Трамвай в Дрездене является основой транспортной системы города. История его развития началась в 1872 году с открытием конки от центра города до деревни Блазевиц, ныне районом Дрездена.

Ширина колеи необычная, составляет 1450 мм. Платформы сделаны вровень с уровнем пола трамваев.

Большинство трамваев имеют низкий пол, их длина от 30 до 45 метров.

Имеется несколько вагонов производства Чехии, которые имеют высокий уровень пола — они ездят исключительно в сцепке по два вагона.

Грузовой трамвай 

В 2000—2020 годах завод Фольксваген эксплуатировал два грузовых состава 60-метровой длины для перевозки грузов между товарной станцией  и Стеклянной мануфактурой, которая расположена в центре города.

Примечания 

Трамвайные системы Германии
Трамвай